46 Batalion Saperów (1939) – batalion saperów okresu kampanii wrześniowej
 46 Batalion Saperów (LWP) – batalion saperów ludowego Wojska Polskiego (w składzie 15 DP; stacjonował w Olsztynie)